Трансферабільність (хімія)
Трансферабільність (економіка)